Хатов — фамилия:

 Хатов, Александр Ильич (1780—1846) — генерал от инфантерии  Русской императорской армии, военный писатель, переводчик, военный топограф, геодезист и картограф.
 Хатов, Иван Ильич (1784—1875) — генерал-лейтенант Русской императорской армии, военный писатель, переводчик и педагог;

См. также 
 Хата